Бодайбо́ () е град в Иркутска област, Русия. Разположен е на мястото на вливане на р. Бодайбо в р. Витим. Административен център е на Бодайбински район. Към 2016 г. има население от 13 419 души.

История 
Селището е основано през 1864 г. като складова база за златодобивната промишленост в района. През 1912 г. по време на протести на работници в рудниците близо до Бодайбо е извършен т. нар. Ленски разстрел. През 1925 г. получава статут на град. След Втората световна война в града е заточен азербайджанският писател Сулейман Велиев.

На 25 септември 2002 г. близо до града пада болид, който по-късно става известен под името Витимски болид.

Население

Климат

Икономика 
Основата на икономиката е положена от златодобивни компании, Мамаканската ВЕЦ, която е наблизо, и малки фабрики за хранителни стоки. Градът разполага с летище.

Източници 

Градове в Иркутска област